Большекашелакское сельское поселение  или Большекашелакское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Куйтунском районе Иркутской области России. 

Административный центр — Большой Кашелак.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 383 человека, в том числе 184 мужчины и 199 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:

 Упразднённые населённые пункты
 деревня Малый Кашелак — упразднена 10 июля 2014 года
 участок Корневский
 участок Адамовский

Примечания 

Муниципальные образования Куйтунского района
Сельские поселения Иркутской области